Электрический однооборотный исполнительный механизм (сокращённо — МЭО) — электромеханическая система, предназначенная для приведения в действие запорно-регулирующей трубопроводной арматуры в системах автоматического регулирования технологическими процессами, в соответствии с командными сигналами регулирующих и управляющих устройств.

Принцип работы исполнительных механизмов 

Принцип работы исполнительных механизмов заключается в преобразовании электрической энергии во вращательное перемещение выходного вала в соответствии с командными сигналами, поступающими от автоматических регулирующих и управляющих устройств и командами со щитов управления.

Исполнительные механизмы устанавливаются непосредственно вблизи регулирующих устройств и жестко связаны с ними посредством тяг и рычагов(МЭО)  либо устанавливаются непосредственно на трубопроводную арматуру и соединяются с валом регулирующего органа посредством переходной муфты(МЭОФ).

Исполнительные механизмы работают в системах автоматического регулирования (с датчиком обратной связи — блоком сигнализации положения выходного вала) и в режиме ручного управления (без датчиков обратной связи — с блоком концевых выключателей). Рабочее положение механизмов - любое, определяемое положением регулирующего органа трубопроводной арматуры или приводного устройства.

Типы исполнительных механизмов 

 Однооборотный
 Однооборотный фланцевый
 Многооборотный МЭМ
 Прямоходный

Функции исполнительных механизмов 

 Дистанционное или ручное открытие и закрытия арматуры;
 Информирование о степени открытия (закрытия) арматуры при помощи указателя;
 Позиционирование выходного рабочего органа арматуры в любом положении;
 Формирование дискретного сигнала о любых положениях рабочего органа арматуры;
 Защита от перегрузки по моменту, току, времени работы, превышению температуры двигателя

Условное обозначение 

МЭО(1) — ХХХ(2)/ХХХ(3)-X(4)-Х(5)-ХХ(6) Х(7)

1. Тип исполнительного механизма
 МЭО — однооборотный
 МЭОФ — одно-оборотный фланцевый
2. Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н*м
3. Номинальное время полного хода выходного вала, с
4. Номинальный полный ход выходного вала, обороты
5. Тип блока сигнализации положения выходного вала (датчика):
 Р — реостатный БСПР-10,
 И — индуктивный БСПИ-10,
 У — токовый БСПТ-10,
 М — блок концевых выключателей БКВ

6. Год разработки

7. Исполнение

 К — 3-х фазное напряжение питания,
 А — исполнение для АЭС,
 IIВТ4 — взрывозащищенное исполнение,
 М — исполнение без датчика положения выходного вала с блоком концевых выключателей,
 Б — исполнение с токовым датчиком и встроенным блоком питания БП

См. также 
 Трубопроводная арматура
 Электрический привод
 Электрический двигатель
 Частотно-регулируемый привод

Автоматизация